Municipio de Vermont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vermont (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Vermont (condado de Fulton, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Fulton.